William Hammond  – ciclista britannico
William Hammond  – schermidore britannico